Турнир чемпионок WTA 2010 — женский теннисный турнир, проводимый в 2010 году во второй раз.

Место проведения — Бали, Индонезия. Сроки проведения: 4—7 ноября. Не стоит путать этот турнир с главным итоговым турниром года WTA, который проходил в Дохе с 26 по 31 октября.

Общая информация 
Победительница турнира 2009 года Араван Резаи будет участвовать и в 2010 году. Кроме неё в 2009 году выступали также Янина Викмайер и Кимико Датэ-Крумм.

Впервые в истории турнира победительница двух турниров серии не смогла выиграть на итоговом ни матча. Более того, Анастасия Павлюченкова уступила с самым крупным счётом в истории соревнований.

Итоговый состав участниц 

 Подробнее об отборе

Ход турнира

Матч за 3е место

Очки рейтинга и призовые

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 Сетка турнира

Индонезия
Теннис
Ноябрь 2010 года